

Населені пункти та їхні частини
 Подґура — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Подґура — село в гміні Гузд Радомського повіту Мазовецького воєводства

 Подґура — частина села Гущка-Дужа в гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подґура — частина села Ґрушка-Дужа в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Подґура — частина села Поляни в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Подґура — частина села Весолув у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґура — частина села Замесьце в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Подґура — частина села Ґрушув у гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Подґура — частина села Янкі в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Подґура — частина села Туже-Поле в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подґура — частина села Качакі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґура — частина села Добжешув у гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки

Див. також 
 Подгора